Edmunds kan som auktorsförkortning betyda:

 George F. Edmunds, Jr.
 Malcolm Edmunds

Robotskapade auktorsförkortningar